Flip van Hamel is een personage uit de televisie-jeugdserie SpangaS. Hij was te zien van 3 september 2007 t/m 20 mei 2011.

Flip van Hamel was een jongen die zowel in de onder- als bovenbouw heeft gezeten. Hij is de tweelingbroer van Tobias. Dit duo, dat ook vaak werd aangeduid als ‘de tweeling’, zat vol kattenkwaad, maar met het hart op de juiste plaats.
Het grootste verschil bij de tweeling was zeker in de eerste seizoenen te vinden in de gevoeligheid. Flip was duidelijk een zachtere jongen dan zijn broer Tobias. Dit kwam ook door zijn twijfels over en worsteling met zijn geaardheid. Flip is homoseksueel en vond het moeilijk om hiermee om te gaan. In het eerste seizoen worstelt hij met zijn gevoelens voor Mick, later in de serie komt Koen in beeld. Met hem krijgt hij een tijdje een serieuze relatie. Op dat moment komen zowel Koen als hij openlijk uit voor hun geaardheid. Zijn hele omgeving accepteert Flip zoals hij is.
In het vierde seizoen zit Flip in de bovenbouw en wordt zijn personage wat volwassener. Hij ontmoet Wijnand, een stylist aan wie je duidelijk kan zien dat hij homoseksueel is. Hierdoor krijgt Flip een wat andere kledingstijl.
Eind seizoen 4 slaagt Flip voor zijn eindexamen en samen met zijn broer Tobias wordt hij aangenomen op de Filmacademie.

H